Новиченко; Новіченко
 Новиченко Леонід Миколайович (1914—1996) — український літературний критик, літературознавець. Доктор філологічних наук; професор. Дійсний член АН УРСР; лавреат Шевченківської премії.
 Новіченко Сергій Анатолійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Новиченко Яків Тихонович (1914—1996) — молодший лейтенант РА, Герой Праці (КНДР), який врятував життя Кім Ір Сена під час замаху.

Примітки